Untergut steht für

 Untergut (Egestorf), Gutsanlage in Egestorf am Deister, Stadt Barsinghausen, Region Hannover, Niedersachsen
 Untergut (Eldagsen), ehemalige Gutsanlage der Familie von Wedemeyer in Eldagsen, Region Hannover, Niedersachsen
 Untergut (Lenthe), Gutsanlage in Lenthe, Stadt Gehrden, Region Hannover, Niedersachsen
 Die Straße Am Untergut in Egestorf am Deister, Stadt Barsinghausen, Region Hannover, Niedersachsen
 Die Straße Am Untergut in Rackwitz, Landkreis Nordsachsen in Sachsen